Mateško Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Generalski Stol, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 52 stanovnika te 17 obiteljskih kućanstava.

Spomenici i znamenitosti 
 Kapela sv. Jurja

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji